Ильи́нская Слобода́ — название населённых пунктов в России.

 Ильинская Слобода — деревня в Можайском районе Московской области.
 Ильинская Слобода — село в Каргопольском районе Архангельской области.

См. также 
 Ильинская слобода — исторический район в Санкт-Петербурге.
 Ильинская слобода — проезд в Санкт-Петербурге.

Примечания